Acaciacoris är ett släkte av insekter. Acaciacoris ingår i familjen ängsskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ängsskinnbaggar
Acaciacoris